Krujë (district), een district in de Albanese prefectuur Durrës
Krujë (stad), de hoofdstad van dit district

Zie ook 
 Fushë-Krujë